Амано Такасі (1954—2015) — японський фотограф, аквадизайнер.
 Інуї Такасі (* 1988) — японський футболіст, півзахисник клубу «Реал Бетіс» та національної збірної Японії.
 Кано Такасі (1920—2000) — японський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Кобаясі Такасі (* 1963) — японський борець вільного стилю, бронзовий призер чемпіонату світу, срібний призер чемпіонату Азії, чемпіон Азійських ігор, чемпіон Олімпійських ігор.
 Накано Такасі (* 1984) — японський плавець. Учасник Олімпійських Ігор 2008 року.
 Мідзуно Такасі (* 1931) — японський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Мідзунума Такасі (* 1960) — японський футболіст, що грав на позиції півзахисника. По завершенні ігрової кар'єри — футбольний тренер.
 Міїке Такасі (* 1960) — японський кінорежисер, сценарист і актор.
 Міура Такасі (* 1984) — японський боксер — професіонал, який виступає в другій напівлегкій ваговій категорії. Колишній чемпіон світу в другій напівлегкій вазі (версія WBC, 2013—2015).
 Оно Такасі (* 1931) — японський гімнаст, олімпійський чемпіон.
 Секідзука Такасі (* 1960) — японський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Сімода Такасі (* 1975) — японський футболіст.
 Сімура Такасі (1905—1982) — японський актор. Знявся у понад 430 фільмах.
 Такабаясі Такасі (1931—2009) — японський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Усамі Такасі (* 1992) — японський футболіст, нападник клубу «Аугсбург» та національної збірної Японії. На правах оренди виступає за «Фортуну».
 Утіяма Такасі (* 1991) — японський боксер — професіонал, який виступає в другій напівлегкій ваговій категорії. Регулярний чемпіон світу за версією WBA (2010—2015) і чемпіон світу за версією WBA super (2015—2016) у другій напівлегкій вазі.
 Фукунісі Такасі (* 1976) — японський футболіст.
 Хара Такасі (1856—1921) — японський політичний і державний діяч, прем'єр-міністр Японії в 1918—1921 рр..
 Хірано Такасі (* 1974) — японський футболіст, півзахисник. Виступав, зокрема, за клуби Нагоя Грампус, Джубіло Івата, Віссел Кобе, канадський клуб Ванкувер Вайткепс та національну збірну Японії.
Японські імена